Хлебодаровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Русско-Полянском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Хлебодаровка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1244 человек мужчин — 606, женщин — 638	(48,7 и 51,3 % соответственно)

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Русско-Полянского района
Сельские поселения Омской области